Hampden steht für

ein County in den Vereinigten Staaten:
 Hampden County, Massachusetts

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hampden (Maine)
 Hampden (Massachusetts)
 Hampden (North Dakota)
 Hampden (Town), Town(ship) im Columbia County, Wisconsin

in Neuseeland:
 Hampden (Neuseeland)

in Kanada:
 Hampden (Québec)
 Hampden (Newfoundland and Labrador)

Personen:
 Edmund Hampden († 1471), englischer Ritter
 John Hampden (~1594–1643), englischer Politiker
 Henry Brand, 1. Viscount Hampden (1814–1892), britischer Politiker
 Walter Hampden Dougherty (1879–1955), US-amerikanischer Schauspieler

Sonstiges:
 Viscount Hampden, ein britischer Adelstitel
 Hampden Park, Fußballstadion in Glasgow, Schottland
 Handley-Page H.P.52 Hampden, britischer Bomber
 Hampden Automobile & Launch Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Hampden Estate, Rum-Destillerie auf Jamaika

Siehe auch
 Hampden Township
 Hampton